Damian Chrzanowski (1991) lengyel labdarúgó
 Damian Chrzanowski (1998) lengyel úszó